Лотц () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Лотц, Вильгельм Фридрих Филипп Фердинанд (1853—1928) — немецкий протестантский богослов-экзегет и востоковед.
 Лотц, Вольфганг (искусствовед) (1912—1981) — немецкий историк искусства.
 Лотц, Вольфганг (1921—1993) — разведчик-нелегал Моссада.
 Лотц, Ингвар Генрих — общественный деятель, композитор, журналист, президент Союза немцев Литвы.
 Лотц, Карой (1833—1904) — венгерский художник.
 Лотц, Кейти (род. 1986) — американская актриса.
 Лотц, Петер (1528—1560) — немецкий гуманист и поэт.

См. также 
 Лотце
 Лотцен